Это статья о королеве и ренессансной писательнице. Для знакомства со статьёй о Маргарите Наваррской, жене Генриха IV, обратитесь к статье Маргарита де Валуа; для знакомства со статьёй о королеве Сицилии обратитесь к статье Маргарита Наваррская (королева Сицилии).

Маргари́та Нава́ррская (; ) — французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции. Известна также как Маргарита де Валуа (), Маргарита Ангулемская () и Маргарита Французская ().

Биография 
Происходила из Ангулемской ветви династии Валуа. Сестра французского короля Франциска I Валуа. Воспитывалась в Амбуазе, изучала латинскую и французскую литературу, также ей преподавали испанский и итальянский языки. В августе 1508 года вместе с братом переехала ко двору Людовика XII. В мужья ей прочили будущего английского короля Генриха VIII и Карла Австрийского, графа Фландрии. 

Людовик XII решил выдать её замуж за герцога Карла IV Алансонского. Брак был заключен в октябре 1509 года и Маргарита принесла в приданое шестьдесят тысяч ливров. В течение первых пяти лет супружества она жила  в своем герцогстве Алансон, муж же её участвовал в различных военных экспедициях и редко виделся с женой. Он умер на руках супруги в Леоне вскоре после поражения в битве при Павии в апреле 1525 года от плеврита. Отличаясь большой преданностью своему брату, Маргарита ездила летом 1525 года в Мадрид хлопотать о его освобождении после поражения при Павии. 
24 января 1527 года по своему выбору вышла вторично замуж за молодого Генриха д’Альбре, короля Наваррского. Свадьба была торжественно отпразднована в Сен-Жермен-ан-Ле и длилась в течение восьми дней. Жила с мужем в Фонтенбло и Париже. Их дочь — Жанна д'Альбре, мать будущего короля Генриха IV, родилась в 1528 году. Сын Жан родился в 1530 году в Блуа, но умер в Алансоне на Рождество в том же году, в возрасте пяти с половиной месяцев. 

Не найдя счастья в супружестве и не имея возможности заниматься воспитанием своей дочери (она с двухлетнего возраста по желанию короля Франциска I воспитывалась вдали от родителей в Плесси-ле-Тур), Маргарита целиком посвятила себя литературе и религии. Большое влияние на её мировоззрение оказали протестанты Лефевр д’Этапль и епископ Мо Гийом Брисонне, с которым Маргарита поддерживала переписку. Двор Маргариты был важным центром французского гуманизма. Маргарита Наваррская покровительствовала Гийому Бюде, Клеману Маро, Деперье и другим литераторам. Сама она знала латынь (и, возможно, греческий язык) и оказывала большое влияние на многих выдающихся людей того времени; в этом отношении она была предшественницей хозяек литературных салонов XVII—XVIII веков. 

После смерти брата в 1547 году Маргарита удалилась в монастырь в Тюссоне, где в течение четырех месяцев вела самую суровую жизнь, выполняя обязанности аббатисы. В октябре 1548 года она присутствовала в Мулене на свадьбе своей дочери с Антуаном Бурбонским. Скончалась в декабре 1549 года в Одосе после двадцати дней болезни. По желанию мужа была с почестями погребена в соборе Лескара, недалеко от замка Пау.

Творчество 

Двор Маргариты в городе Нераке был одним из центров литературы, науки и искусства Западной Европы. Прекрасно образованная, одарённая поэтическими способностями королева привлекала к себе поэтов разных школ, гуманистов и вольнодумцев, преследуемых Церковью. Её покровительством и гостеприимством пользовались светочи европейского Возрождения — Клеман Маро, Деперье, Эразм Роттердамский.

При дворе Маргариты Наваррской был сделан перевод с латинского книги «Деяния датчан» Саксона Грамматика, содержащей повествование о Гамлете, принце датском, которым воспользовался Шекспир для создания своей пьесы.

Сочинения Маргариты Наваррской отражают характерный для неё напряжённый религиозно-этический поиск и сочетают медитативность, а подчас и мистицизм с некоторой суховатостью стиля. Резкое неприятие со стороны Сорбонны вызвала поэма «Зерцало грешной души» (Le Miroir de l’ame pecheresse, 1531), в которой нашёл отражение лютеранский тезис об оправдании верой; версификация поэмы напоминает о традициях Петрарки. Отголоски дискуссий между Эразмом и Лютером о свободе воли слышатся в «Диалоге в форме ночного виде́ния» (Dialogue en forme de vision nocturne, 1524, опубл. 1533). Кончине Франциска I посвящена насыщенная реминисценциями из апостола Павла и Платона поэма «Корабль» (Le Navire, 1547). Среди других сочинений: «Комедия, сыгранная в Мон-де-Марсане» (La Comédie de Mont-de-Marsan, 1548); обширная переписка с братом и другими лицами (опубликована в 1841). Даже фарс «Больной» (Le Malade, 1535—1536) завершается в духе прямолинейного религиозного наставления. Бо́льшая часть стихотворений Маргариты вошли в состав сборника «Перлы перла принцесс» (Marguerites de la Marguerite des princesses, 1547).

«Гептамерон» 

Самое известное сочинение Маргариты носит светский характер и во многом выпадает из её литературного наследия. Это сборник из семидесяти двух новелл «Гептамерон» («Heptaméron», по-гречески «Семидневник»), написанных под влиянием «Декамерона» Боккаччо и впервые опубликованных под заголовком «L’histoire des amants fortunés» без указания имени автора после кончины Маргариты, в 1558 г.; полная, без идеологических купюр версия вышла только в 1853 г.

«Гептамерон» состоял из 72 новелл, веселых и поучительных, разбитых на семь циклов, охватывающих семь дней недели. В первый день знатные дамы и господа, собравшиеся, как и у Боккаччо, вместе, рассказывали о том, «какие проделки совершали женщины, чтобы обмануть мужчин, и мужчины, чтобы обмануть женщин». Во-второй — «о том, что каждому пришло на ум»… В седьмой — «о тех, кто поступил так, как ему не следовало поступать». Беседы оказавшихся временно изолированными от мира кавалеров и дам, от имени которых ведутся рассказы, представляют не меньший интерес, чем сами новеллы — психология рассказчиков раскрыта куда обстоятельнее, чем у Боккаччо. В этих учтивых и вместе с тем очень живых беседах заметно влияние «Книги о Придворном» Кастильоне.

Принято считать, что прототипы рассказчиков — близкие Маргариты: Генрих д’Альбре (Иркан), её мать Луиза Савойская (Уазиль), а саму себя писательница, возможно, запечатлела в образе Парламанты. Но это лишь одна из имеющихся трактовок системы образов обрамления «Гептамерона».

Книга имела большой успех у публики. Маргарита достоверно и проницательно описала нравы высшего общества своего времени, отстаивая в то же время гуманистический идеал человеческой личности. При всем разнообразии сюжетов основное место в «Гептамероне» занимают любовные истории, причём любовь трактуется в духе неоплатонизма. Характерная для некоторых из рассказанных Маргаритой любовных историй трагическая интонация предваряет прозу конца XVI — начала XVII веков.

Предки

Примечания

Литература 

 Lefranc A. Les idees réligieuses de Marguerite de Navarre d’apres son oeuvre poétique. — P.: 1898.
 Jourda P. Margueite d’Angoulême, duchesse d’Alencon, reine de Navarre. — P.: 1930.
 Febvre L. Amour sacré, amour profane. Autour de l’Heptameron. — P.: 1944.
 Cazauran N. L’Heptameron de Marguerite de Navarre. — P.: 1991.
 Михайлов А. Д. Книга новелл королевы Наваррской // Маргарита Наваррская. Гептамерон. — Л.: 1982. — С. 3-20.
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
 Nicole Toussaint du Wast, Marguerite de Navarre, perle des Valois, Paris, Max Fourny, 1976.
 Mary Duclaux, Mary James Darmesteter. La Reine de Navarre, Marguerite d’Angoulême, trad. de l’anglais par Pierre Mercieux, Paris, Calmann-Lévy, 1900
 Jean-Luc Déjean, Marguerite de Navarre, Paris, Fayard, 1987
 Verdun-Louis Saulnier, " Marguerite de Navarre : Art médiéval et pensée nouvelle ", Revue Universitaire, LXIII, 1954

Ссылки 

 Сайт Foundation for Medieval: Маргарита Ангулемская

Валуа
Принцессы крови
Королевы Наварры
Супруги правителей Европы XVI века
Писатели по алфавиту
Писательницы Франции
Писатели XVI века
Поэты по алфавиту
Поэтессы Франции
Поэты XVI века
Поэтессы
Женщины Ренессанса
Ренессансные гуманисты
Писатели Франции XVI века
Герцогини Алансонские
Графини де Фуа